Die zweite Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 1974 Palmares CECAFA Championship, fand 1974 in Tansania statt. Sechs ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Gastgeber Tansania gewann seinen ersten Titel. Der CECAFA-Cup gilt als Nachfolgerturnier des East and Central African Senior Challenge Cup.

Spielmodus 

Die sechs teilnehmenden Länder spielten in zwei Gruppen mit je drei Teams. Die beiden Gruppensieger spielten im Finale um den Titel.

Turnier

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 1974Tansania

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

1974
Fußballveranstaltung 1974
Fußball (Tansania)
Sportveranstaltung in Tansania